

Wyniki spotkań – Tabela krzyżowa

Wyniki spotkań – Raporty meczów

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka

15. kolejka

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

26. kolejka

27. kolejka

28. kolejka

29. kolejka

30. kolejka

Przypisy

Bibliografia 
 
 Terminarz w bazie Transfermarkt

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2020 w piłce nożnej
2020 w Szwecji